Футбольная федерация Сан-Марино (, FSGC) — руководящий орган футбола в Сан-Марино. Федерация организует Чемпионат Сан-Марино по футболу, Кубок Сан-Марино по футболу, Суперкубок Сан-Марино по футболу) и национальную сборную. Располагается в городе Сан-Марино.

Кроме того федерация помогает клубу «Сан-Марино Кальчо», играющему в Серии D, в четвертом по силе дивизионе Чемпионата Италии.

Ссылки 
  Официальный сайт

Футбольные организации
Футбол в Сан-Марино
Организации, основанные в 1931 году